Те́нканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тенканен, Туула (род. 1990) — финская яхтсменка.
 Тенканен, Тиина (урожд. Майюри) — финская кёрлингистка.